Bihari János (1764–1827) cigány származású magyar zeneszerző, hegedűművész
 Szőke János (1909–1995) nyelvész, etnográfus, főiskolai tanár